O Alto de Espinho é o ponto culminante da Serra do Marão que marca a fronteira entre as regiões de Entre-Douro e Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, separando os distritos de Vila Real e do Porto, mais concretamente os concelhos de Vila Real e Amarante. Pela sua localização estratégica, tornou-se ao longo dos séculos uma das principais passagens de montanha de Portugal. É aqui que as estradas designadas IP4 e EN15 atravessam o Marão.

Montanhas de Portugal